Angitia (godin), een Romeinse godin
 Angitia (geslacht), een vlindergeslacht